Köln-Klasse  bezeichnet die Schiffsklassen:

 F120, eine ehemalige Fregattenklasse der Bundesmarine
 Köln-Klasse (NDL) des Norddeutschen Lloyd